USS Mahan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mahan (DD-102) 
 USS Mahan (DD-364) 
 USS Mahan (DDG-42) 
 USS Mahan (DDG-72) 
 USS Mahan (DL-11)

Mahan